Kacice kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kacice (ort i Polen), Lillpolens vojvodskap, Powiat krakowski,

Tjeckien 

 Kačice, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar